Akgeçit (Araç), een dorp in het Turkse district Araç
Akgeçit (Şirvan), een dorp in het Turkse district Şirvan